Aleksandr Konstantinovitch Pachkov - en russe :  et en anglais  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Durant sa carrière, il a porté les couleurs du HK Dinamo Moscou, du HK CSKA Moscou, du Khimik Voskressensk, des Krylia Sovetov et du HK Lokomotiv Moscou dans le championnat d'URSS. En 1982, il met un terme à sa carrière après 506 matchs en élite.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS à 11 reprises sur une période de 3 saisons entre 1965 et 1978.Il a remporté les Jeux olympiques en 1972 ainsi que le championnat du monde de 1978. Lors de la Série du siècle 1972, il est le gardien remplaçant soviétique lors de la sixième partie

Statistiques en carrière

En club 

| 1962-1963 || HK Lokomotiv Moscou || URSS || 3 || || || 2,00 || || || 
|-
| 1963-1964 || Krylia Sovetov || URSS || || || || || || || 
|-
| 1964-1965 || Krylia Sovetov || URSS || 32 || || || 3,02 || || || 
|-
| 1965-1966 || Krylia Sovetov || URSS || 26 || || || 3,63 || || || 
|-
| 1966-1967 || Krylia Sovetov || URSS || 27 || || || || || || 
|-
| 1967-1968 || HK CSKA Moscou || URSS || 26 || || || 1,77 || || || 
|-
| 1968-1969 || HK CSKA Moscou || URSS || 6 || || || || || || 
|-
| 1969-1970 || HK Dinamo Moscou || URSS || 27 || || || 2,94 || || || 
|-
| 1970-1971 || HK Dinamo Moscou || URSS || 12 || || || 3,18 || || || 
|-
| 1971-1972 || HK Dinamo Moscou || URSS || 29 || || || 2,77 || || || 
|-
| 1972-1973 || HK Dinamo Moscou || URSS || 19 || || || 2,55 || || || 
|-
| 1973-1974 || HK Dinamo Moscou || URSS || 16 || || || 2,97 || || || 
|-
| 1974-1975 || Khimik Voskressensk || URSS || 28 || || || 2,89 || || || 
|-
| 1975-1976 || Khimik Voskressensk || URSS || 24 || || || 2,29 || || || 
|-
| 1976-1977 || Khimik Voskressensk || URSS || 36 || || || 2,86 || || || 
|-
| 1977-1978 || Khimik Voskressensk || URSS || 25 || || || 2,76 || || || 
|-
| 1978-1979 || Khimik Voskressensk || URSS || 39 || || || 3,26 || || || 
|-
| 1979-1980 || Khimik Voskressensk || URSS || 33 || || || 3,42 || || || 
|-
| 1980-1981 || Krylia Sovetov || URSS || 3 || || || 3,25 || || || 
|-
| 1981-1982 || Krylia Sovetov || URSS || 13 || || || 4,00 || || ||

Internationales 

| 1972 ||align="left"| Jeux olympiques || 1 || || 3 || 3,00 || 85,0 || || ||align="left"|  Champion
|-
| 1978 ||align="left"| Championnat du monde || 2 || || || 2,50 || || || ||align="left"|  Champion

Références 

Naissance en août 1944
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Champion olympique soviétique
Champion olympique de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Lokomotiv Moscou
Champion du monde de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace